Brönnhof steht für:
 Brönnhof (Areal), Areal in der Schweinfurter Rhön, ehemaliger US-Standortübungsplatz
 Brönnhof (Wüstung), Hofwüstung und Namensgeber innerhalb des Areals